

Маріїнський — селище, Брединський район, Челябінська область
 Маріїнський — село, Стерлітамацький район, Башкортостан